
Molekulska formula -{C2H7NO}- se može odnositi na:

 Etanolamin
 -{N,O}--Dimetilhidroksilamin